Ворскла (значения):

Топоним 
 Ворскла — село, Ракитянский район, Белгородская область.
 Ворскла — река в России и на Украине, левый приток Днепра.

Другое 
 «Ворскла» — украинский футбольный клуб из Полтавы.
 «Ворскла-2» — украинский футбольный клуб из Полтавы, фарм-клуб полтавской «Ворсклы».
 «Ворскла» — футбольный стадион.